Furthammer ist der Ortsname von

 Furthammer (Tröstau), Ortsteil der Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Furthammer (Wunsiedel), Ortsteil der Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern